В данной статье представлен список футболистов, которые провели не менее официальных 100 матчей (включая выходы на замену) за футбольный клуб «Звезда» («Торпедо», «Динамо», «Звезда-НИБАС») из города Кропивницкий (до 2016 — Кировоград) в чемпионатах и кубках СССР и/или Украины. Статистика приведена на основании данных, полученных из открытых источников , за период с дебюта команды в официальных соревнованиях команд-мастеров СССР (в чемпионате СССР — в 1958 году) по сегодняшний день

Всего более 100 матчей за клуб провели 78 футболистов, из них 42 выступали за «Звезду» только в советский период, а 18 — только в соревнованиях, проводимых в независимой Украине. Первым игроком, сыгравшим 100 матчей за команду в чемпионатах и кубках Украины стал Александр Лисковец, проведя сотую игру 20 сентября 1994 года в Первой лиге Украины, против стрыйской «Скалы». Последним, на данный момент, игроком, достигшим этого рубежа является Алексей Чичиков, который в сотый раз вышел на поле в составе «Звезды» 20 августа 2017 года, в матче Украинской Премьер-Лиги против луганской «Зари»

Абсолютным рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей является Валерий Самофалов, который в период с 1976 по 1990 год отыграл за клуб 548 раз. В чемпионатах и кубках независимой Украины наибольшее количество матчей за команду провёл Игорь Макогон, который появлялся на поле в этих турнирах 220 раз

Список игроков

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

ФК «Звезда» Кропивницкий
Списки футболистов по клубам Украины